UPA est un sigle qui est relié à différentes organisations dont:
 Ukrains'ka Povstans'ka Armiya (Armée insurrectionnelle ukrainienne)
 Ultimate Players Association, maintenant USA Ultimate : Organisme qui chapeaute l'ultimate aux États-Unis.
 Union des producteurs agricoles du Québec
 Union du peuple alsacien
 Union professionnelle artisanale, appellation jusqu'en  de l'Union des entreprises de proximité.
 United Productions of America : un studio de cinéma américain
 Alliance progressiste unie (en anglais : United Progressive Alliance) : une coalition électorale indienne autour du Congrès national indien
 Unités pédagogiques d'architecture : nées en 1968 les UPA sont ensuite devenues des Écoles Nationales Supérieures d'Architecture
 Union des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles Agronomiques, Biologiques, Géologiques et Vétérinaires.

Ou encore l'abréviation d'Unité-Paquet-Année (ou "Paquet-année"), une unité de mesure de la consommation du tabac, utilisée notamment en médecine lors d'anamnèse, pour évaluer les risques cardio-vasculaires d'un patient.